Ази́д фто́ра (триа́задиенилфтори́д, фтори́д триазо́та) — неорганическое соединение, фторангидрид азотистоводородной кислоты с формулой NF, при нормальных условиях зеленовато-жёлтый газ, реагирует с водой.

Очень взрывоопасное соединение.

Получение 
Фторированием азотистоводородной кислоты:

Физические свойства 
Азид фтора при нормальных условиях — зеленовато-жёлтый газ.

Является одним из самых неустойчивых ковалентных азидов. Разлагается со взрывом уже при температуре кипения.

Вещество удобно хранить в газообразном состоянии при пониженном давлении.

Литература 
 
 
 

фтора
азота
Соединения азота по алфавиту